Bilyj Kamin (ukrainisch ) ist eine geografische Bezeichnung in der Ukraine:

 Bilyj Kamin (Solotschiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw
 Bilyj Kamin (Tschetschelnyk), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Tschetschelnyk

 Bilyj Kamin (Naturdenkmal), Felsen in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Nadwirna